

Баумен — місто, штат Джорджія
 Баумен — місто, штат Північна Дакота
 Баумен — місто, штат Південна Кароліна
 Баумен — переписна місцевість, штат Теннессі